Arm und Reich ist der Titel folgender Bücher:

 Arm und Reich (Hoffmann), Erzählung von Franz Hoffmann (Schriftsteller) (1845)
 Arm und Reich (Terkel), Sachbuch von Studs Terkel (1990)
 Arm und Reich (Diamond), Sachbuch von Jared Diamond (1998)

Siehe auch:
 Der Arme und der Reiche, Märchen der Brüder Grimm
 Reich und Arm